Lutke-î Berdaḧ kan syfta på följande platser:

Irak 

 Qimmat Kirwad Bardah, bergstopp, Arbil, 
 Qimmat Kirwā Bayrdā, bergstopp, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar